«We’re Going to Ibiza!» — песня голландской евроденс-группы The Vengaboys. Выпущена в августе 1999 года как шестой и последний сингл с The Party Album. Основанная на поп-регги-хите номер один 1975 года Barbados от «Typically Tropical», песня заняла первое место на британском чарте синглов в сентябре 1999 года, став вторым и последним синглом номер один в исполнении Vengaboys. За пределами Великобритании песня также заняла первое место в родных для группы Нидерландах и вошла в пятерку лучших во фламандской Бельгии, Норвегии и Швеции.

Содержание 
Песня примечательна произношением «Ибица», как  вокалистами, которое является необычным для английского языка, но типичным для групп, исполняющих материал на голландском языке.

Популярность в Австрии 
После скандала, разразившегося в мае 2019 года в связи с делом на Ибице, которое привело к отставке вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, демонстранты в Вене использовали эту песню в качестве песни протеста. Как следствие, песня снова стала настолько популярной, что ей удалось повторно войти в австрийские чарты и в итоге возглавить их.

Музыкальное видео 
В видео показаны члены Vengaboys, изображенные как анимированных персонажей, путешествующие на Ибицу, проезжая мимо многих мест, включая Рим и Москву. Видеоряд начинается со сцены в мэрии Торонто. Присутствует фрагмент из Белого дома (Вашингтон, округ Колумбия), демонстрирующий инцидент Клинтона-Левински . Фрагмент начинается с 1:40 и длится около 4 секунд.

Трек-листы 
CD сингл

 «We’re Going to Ibiza!» (Hit Radio Mix) — 3:39
 «We Like to Party!» (Jason Nevins Club Mix) — 7:00

Макси сингл

 «We’re Going to Ibiza!» (Hit Radio Mix) — 3:39
 «We’re Going to Ibiza!» (DJ Peran Remix) — 6:44
 «We Like to Party!» (Jason Nevins Club Mix) — 7:00
 «We Like to Party!» (Tin Tin Out Remix) — 6:47
 «We Like to Party!» (Klubbheads Remix) — 6:06
 «We Like to Party!» (Jason Nevins Dub Mix) — 5:49

Австралийский макси-сингл

 «We’re Going to Ibiza!» (Hit Radio Mix) 3:40
 «We’re Going to Ibiza!» (Hit Club Airplay) 3:25
 «We’re Going to Ibiza!» (DJ Peran Remix) 6:44
 «We’re Going to Ibiza!» (Hit Club Extended Remix) 5:08
 «Paradise» (DJ Jam X & De Leon’s DuMonde Mix) 8:38
 «We’re Going to Ibiza!» (Video)

Другие ремиксы

 «We’re Going to Ibiza!» (Beach Radio Mix)
 «We’re Going to Ibiza!» (Beach Extended Mix) 5:22

Примечания

Ссылки 
 
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Песни 1999 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы 1999 года
Certification Table Entry usages for United Kingdom
Certification Table Entry usages for New Zealand
Certification Table Entry usages for Netherlands
Certification Table Entry usages for Belgium
Certification Table Entry usages for Australia
Singlechart не указано название песни
Singlechart не указан исполнитель
Singlechart использующийся для Austria
Singlechart использующийся для Australia
Страницы с непроверенными переводами
Культура Ибицы